BU, Bu eller bu kan avse:

 Bu (auktor) – auktorsförkortning för flera personer
 Bu (längdenhet) – traditionell kinesisk längdenhet
 Bû – stad i departementet Eure-et-Loir, Frankrike
 BU - IATA:s kod för SAS Norge
 BU – tidigare ISO 3166-1 alpha-2 kod för Burma, nuvarande är MM